Saint Patrick ou Saint Patrice désignent plusieurs saints chrétiens :

Saints des Églises catholiques et orthodoxes 
 Patrick d'Irlande (° vers 385 - †461) ou Maewyn Succat, le plus célèbre, considéré comme  l'évangélisateur de l'Irlande et comme le fondateur du christianisme irlandais ; célébré le 17 mars: voir Fête de la Saint-Patrick. 
 Patrice de Brousse († 303), évêque et martyr en Bithynie ; célébré le 19 mai. 
 Patrice de Saint-Sabas († 796), et les dix-neuf autres martyrs de la laure de Saint-Sabas en Palestine, dont Jean et Serge ; célébrés le 20 mars.

Saints et bienheureux des Églises catholiques 
 Patrick O’Healy († 1579), évêque de Mayo et Conn O’Rourke, prêtre, bienheureux franciscains, martyrs à Killmaloc en Irlande, sous le règne d'Élisabeth  ; célébrés le 13 août. 
 Patrick Salmon († 1594), avec ses compagnons laïcs    ou John Carey, Thomas Bosgrave, et le  prêtre jésuite  ou John Cornelius, tous bienheureux martyrs à Dorchester sous le règne d'Élisabeth ; célébrés le 4 juillet.

Références